Жигулёвская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Жигулёвская улица (Волгоград)
 Жигулёвская улица (Воронеж)
 Жигулёвская улица (Димитровград)
 Жигулёвская улица (Иркутск)
 Жигулёвская улица (Казань)
 Жигулёвская улица (Краснодар)
 Жигулёвская улица (Москва)
 Жигулёвская улица (Пермь)
 Жигулёвская улица (Самара)
 Жигулёвская улица (Саратов)
 Жигулёвская улица (Томск)
 Жигулёвская улица (Тюмень)
 Жигулёвская улица (Ульяновск)
 Жигулёвская улица (Уфа)
 Жигулёвская улица (Хабаровск)
 Жигулёвская улица (Челябинск)

Украина 
 Жигулёвская улица (Горловка)
 Жигулёвская улица (Днепр)
 Донецк:
 Жигулёвская улица (Донецк, Калининский район)
 Жигулёвская улица (Донецк, Кировский район)
 Жигулёвская улица (Киев)
 Жигулёвская улица (Кривой Рог)
 Жигулёвская улица (Мариуполь)
 Жигулёвская улица (Макеевка)
 Жигулёвская улица (Никополь)

Источник: :Яндекс.Карты.